Jean-Jacques Pauvert, écrivain français, fondateur des Éditions Pauvert.
 Odette Pauvert (1903-1966), peintre et illustratrice française

Homonymie
Homonymie de patronyme